Жумагуль Балтабаевна  Нусупова (17 мая 1931, село Кызыл-Аскер, затем Фрунзе, Киргизская АССР, РСФСР — 28 ноября 2015, Бишкек, Киргизия) —  советский киргизский государственный деятель, министр культуры Киргизской ССР (1980—1985).

Биография 
Родилась 17 мая 1931 года в селе Кызыл-Аскер (ныне в черте города Бишкек) Киргизской ССР.

Окончила Киргизское женское педагогическое училище по специальности «русский язык и литература», в 1953 году — Киргизский женский педагогический институт.

Трудовую деятельность начала пионервожатым в школе № 11. Затем была переведена на должность инструктора районного комитета комсомола, вторым секретарём Первомайского районного комитета ВЛКСМ. Далее была назначена секретарем Фрунзенского городского комитета комсомола; три года являлся секретарем Таласского областного комитета комсомола (до 1957 года).

 1957—1960 гг. — секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР,
 1960—1961 гг. — секретарь по идеологии Фрунзенского горкома КПСС,
 1961—1970 гг. — первый секретарь Первомайского районного комитета КПСС,
 1970—1980 гг. — заведующая отделом культуры ЦК КП Киргизии,
 1980—1985 гг. — министр культуры Киргизской ССР,
 1985—2008 гг. — директор Государственного мемориального музея М. В. Фрунзе.

С 2008 года была советником-консультантом Музея имени Фрунзе.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 6-10 созывов.

Умерла 28 ноября 2015 года в Бишкеке, Киргизия.

Награды и звания 
 Была награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта». 
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
 Почётная грамота Кыргызской Республики (31 октября 1995 года).

Примечания

Ссылки 
 
  

Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов КП Киргизии
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 10-го созыва
Секретари Фрунзенского горкома КП Киргизии
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ 
Члены ЦК ЛКСМ Киргизии